Meschtschaninow (russisch ) ist der Familienname folgender Personen:

 Artjom Olegowitsch Meschtschaninow (* 1996), russischer Fußballspieler
 Iwan Iwanowitsch Meschtschaninow (1883–1967), sowjetischer Sprachwissenschaftler und Archäologe